Hoštice – comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale
Hoštice – comune del distretto di Kroměříž, nella regione di Zlín
Hoštice-Heroltice – comune del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale
Šumavské Hoštice – comune del distretto di Prachatice, in Boemia Meridionale